Schwechatbach steht für:

 Schwechat (Fluss), ein Fluss im östlichen Niederösterreich
 Schwechatbach (Gemeinden Alland, Heiligenkreuz), Katastralgemeinde von Alland und Ort in Heiligenkreuz im Wienerwald, Niederösterreich

Siehe auch:

 Schwechat (Begriffsklärung)